Jasiewicz

 Adam Jasiewicz – polski botanik, profesor zwyczajny, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk
 Jadwiga Jasiewicz – polska polonistka, nauczycielka, harcerka Szarych Szeregów; matka Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego
 Kazimierz Jasiewicz – polski lekkoatleta, specjalizujący się w biegach sprinterskich
 Krzysztof Jasiewicz – polski historyk, politolog, ekonomista, pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN
 Eugeniusz Jasiewicz – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Ewa Jasiewicz – brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia, działaczka na rzecz obrony praw człowieka
 Hipolit Jasiewicz – polski pilot, sierżant WP, uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej
 Jerzy Jasiewicz – major kawalerii Wojska Polskiego
 Romuald Jasiewicz – polski inżynier budownictwa wodnego
 Stanisław Jasiewicz - polski archeolog, muzeolog, konserwator zabytków i rzeźbiarz, uczestnik misji archeologicznych w Egipcie, Syrii i Sudanie
 Wincenty Jasiewicz – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Zbigniew Jasiewicz – polski etnolog